Кафедральний собор Різдва Богородиці (Кіровоград) — кафедральний собор Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) 
Кафедральний собор Різдва Богородиці (Миколаїв) — кафедральний собор Миколаївської єпархії УПЦ (МП) 
Кафедральний собор Різдва Богородиці (Черкаси) — кафедральний собор Черкаської єпархії УПЦ (МП)

Див. також
Собор Різдва Богородиці
Храм Різдва Богородиці

Собори